Сан Лорензо Тесмелукан има више значења:

 Општина Сан Лорензо Тесмелукан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лорензо Тесмелукан (Сан Лорензо Тесмелукан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику